Pasi Saarela (né le  à Laitila en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Lukko Rauma, il débute en senior dans la SM-liiga en 1991. Il remporte le Kanada-malja en 1996 et 1997 ainsi que la Coupe d'Europe 1995-1996 avec le Jokerit. Durant sa carrière, il évolue dans les premiers et deuxième échelon suédois et suisse. Il met un terme à sa carrière en 2009 après une dernière saison vécue en tant que capitaine du Lukko.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 1999 : remporte le Trophée Aarne-Honkavaara.
 2005 : remporte le Trophée Aarne-Honkavaara.
 2005 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1990-1991|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 8|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 33|| 1|| 1|| 2|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1992-1993|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 31|| 4|| 2|| 6|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 37|| 2|| 3|| 5|| 20|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1994-1995|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 39|| 23|| 19|| 42|| 18|| 9|| 3|| 2|| 5|| 8
|-
| 1995-1996|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 50|| 25|| 18|| 43|| 37|| 11|| 5|| 6|| 11|| 8
|-
| 1996-1997|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 50|| 25|| 21|| 46|| 22|| 9|| 7|| 3|| 10|| 2
|-
| 1997-1998|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 48|| 16|| 15|| 31|| 14|| 8|| 3|| 3|| 6|| 0
|-
| 1998-1999|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 54|| 38|| 20|| 58|| 36|| 3|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
| 1999-2000|| Frölunda HC|| Elitserien|| 49|| 17|| 12|| 29|| 18|| 5|| 1|| 0|| 1|| 25
|-
| 2000-2001|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 55|| 18|| 21|| 39|| 94|| 3|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2001-2002|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 41|| 12|| 7|| 19|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 56|| 15|| 26|| 41|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 56|| 18|| 25|| 43|| 14|| 4|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2004-2005|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 56|| 31|| 24|| 55|| 42|| 9|| 3|| 7|| 10|| 0
|-
| 2005-2006|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 47|| 8|| 7|| 15|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2005-2006|| CP Berne|| LNA|| 3|| 1|| 1|| 2|| 6|| 2|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| HC Sierre-Anniviers || LNB|| -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| Leksands IF|| Allsvenskan|| 45|| 26|| 17|| 43|| 36|| 9|| 1|| 1|| 2|| 10
|-
| rowspan=2|2007-2008|| Ässät Pori|| SM-liiga|| 40|| 12|| 5|| 17|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 17|| 6|| 0|| 6|| 2|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2008-2009|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 57|| 10|| 16|| 26|| 40|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 1991 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 6|| 7|| 3|| 10|| 8|| || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1993 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 2|| 0|| 2|| 8|| || align="left"| Cinquième place

Références

Naissance en août 1973
Naissance à Laitila
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Leksands IF
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Sierre
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Aarne-Honkavaara